

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Турции по футболу
Футбол в Турции